Heslo flastenec není běžně užívaný termín, ale může být použito jako novotvar popisující jedince, kteří se tváří jako vlastenci, ale ve skutečnosti jsou pod vlivem propagandy cizí moci a podporují její zájmy.

Takový jedinec může být motivován různými faktory, jako jsou náboženské a ideologické přesvědčení, touha po osobním prospěchu a vlivu, nebo strach z neznámého a nejistého budoucna. Mohou být také ovlivněni psychologickými technikami, jako jsou manipulace, propagace strachu a dezinformace.

Flastenec je tedy člověk, který je schopen zapřít vlastní názory a zájmy a přijmout cizí ideologie a názory, které nejsou v souladu s jeho vlastním světonázorem. Je schopen podpořit politiku a akce, které jsou v rozporu s demokratickými zásadami a základními lidskými právy.

Tento novotvar může být užitečný jako popisný termín pro označení lidí, kteří jsou ovlivněni cizí propagandou a nesou odpovědnost za své činy a postoje. Je však důležité být opatrný při používání tohoto termínu, aby nedocházelo k neoprávněnému obviňování a šíření neodůvodněných spekulací.